Храм Архангела Гавриила — христианский храм, освящённый во имя архангела Гавриила.

Россия 
 Церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах (Меншикова башня), Москва
 Храм Архангела Гавриила (Белгород)
 Церковь Архангела Гавриила Кирилло-Белозерского монастыря

Болгария 
 Церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила (Арбанаси)

Израиль 
 Церковь Архангела Гавриила «у источника»

Сербия 
 Храм Архангела Гавриила (Туман)